es un conjunto ficticio de personajes del manga y anime Naruto, creado por el mangaka Masashi Kishimoto. Inicialmente el grupo se hacía llamar , y fue creado por Sasuke Uchiha poco después de haber derrotado a Orochimaru con la intención de buscar y asesinar a su hermano mayor, Itachi, para vengarse de este por la muerte de los demás miembros de su clan.

Una vez que Sasuke logró su cometido al asesinar a Itachi, Tobi —el líder de la Organización Akatsuki— le relató la verdadera historia de su clan y por qué su hermano los había asesinado a todos menos a él. Así, Sasuke cambia el nombre del grupo a «Taka», y se propone como nuevo objetivo la destrucción de Konoha, pues considera que son los responsables de la aniquilación de su clan. Posteriormente, Sasuke acepta la propuesta de alianza de Akatsuki, cuyo líder Tobi le había planteado ayudarlos con la destrucción de Konoha si Taka los ayudaba primero con la captura del .

Integrantes

Sasuke Uchiha 

 fue quien fundó el equipo con la finalidad de tener apoyo en su búsqueda de su hermano mayor, Itachi, al cual pretendía matar a modo de venganza por haber asesinado al resto de su clan. Tras eliminar a Orochimaru, Sasuke empezó a buscar específicamente a estos colaboradores, quienes eran los servidores y experimentos del sannin. Una vez su hermano hubo muerto y Sasuke conoció la verdad sobre el sacrificio de Itachi, mantuvo el escuadrón, pero ahora con el propósito de cumplir otro objetivo: Llevar a cabo su venganza sobre aquellos que malograron la vida de su querido hermano.

Suigetsu Hōzuki 
{{Ficha de personaje de manga y anime
|nombre_es = Suigetsu Hōzuki
|nombre_ja = 鬼灯水月
|nombre_ja_latino = Hōzuki Suigetsu
|sexo = Masculino
|fechanacimiento = 18 de febrero
|edad =
|sangre =B
|canon =
|primeraaparicion = Capítulo 346 del manga.Episodio 115 del anime.
}}

{{Infobox animanga personaje habilidades
|tipotecnicas =Jutsus
|listatecnicas =
Suika no Jutsu
Suiton: Gōsuiwan no Jutsu
|tipoextra1 = Arma
|listaextra1 = Kubikiribōchō.
}}

 es un ninja de la Aldea Oculta de la Niebla que acabó como sujeto de prueba en los experimentos de Orochimaru. Tras sobreponerse a este cuando intentó ocupar su cuerpo, fue encerrado en un tanque donde se encontraba en su estado líquido, hasta que posteriormente fue liberado por Sasuke. Una vez fue liberado, Suigetsu retomó su forma humana y decidió acompañar a Sasuke en la misión que tenía planeada.

A través de su técnica , Suigetsu puede tomar forma líquida o retornar a su forma humana en cualquier momento, sin necesidad de usar algún tipo de sello. Posee una gran admiración por los  y sus espadas, en especial por Zabuza Momochi, quien fue su sensei. De camino a buscar a Karin junto con Sasuke, Suigetsu primero insiste en desviarse para recuperar la espada de su sensei, . No se lleva bien con sus otros compañeros de equipo, Karin y Jūgo.

Al unirse al equipo de Sasuke, su objetivo principal era derrotar a Kisame Hoshigaki para quedarse con su espada, . En su reunión tras la muerte de Orochimaru, el líder de Akatsuki denomina a Suigetsu como uno de los hermanos Hōzuki, y Kisame al verle, como el sucesor del demonio Zabuza. Tras el combate entre Sasuke y Deidara, Suigetsu invoca a Manda para recuperar a su compañero. Luego de restablecerse de sus heridas, haber reunido información por separado y despistar a Konoha, el equipo se mueve en la búsqueda de Itachi Uchiha, que concluye con Sasuke adentrándose en la guarida Uchiha mientras que Kisame intercepta al resto del equipo y les impide seguir.

En la batalla contra Killerbee, no pueden vencerle y se hace una grieta en la espada de Zabuza. Luego de que todos los miembros de Taka son derrotados, Suigetsu se trasforma en una gran ola e intenta detener a Killerbee, transformado junto con su bijū; Sasuke entonces usa el Amaterasu para acabar con él. Jūgo recoge a Karin y Suigetsu, encontrándose este último gravemente herido, por lo que es sumergido en un tanque de agua para su curación. Posteriormente, pretende reparar su espada por los daños causados en ella durante la batalla. Sin embargo, la Kubikiribōchō se quiebra completamente en la batalla contra el Raikage.

Tiempo después, con la 4ª Guerra Ninja ya iniciada, él y Jūgo logran escapar de la prisión donde los tienen y huyen, con la intención de tal vez reencontrarse con Karin. Durante la huida, Suigetsu le comenta a Jūgo sobre las capacidades especiales de las siete espadas de la Aldea Oculta de la Niebla y su intención de recuperarlas para convertirse en el líder de los nuevos espadachines, haciendo especial mención de su hermano mayor, Mangetsu, quien pudo dominar el manejo de todas las espadas.

Misiones completadas
Suigetsu ha realizado un total de noventa y dos misiones como ninja:
 Rango D: 2
 Rango C: 33
 Rango B: 40
 Rango A: 13
 Rango S: 4

Karin Uzumaki 
{{Ficha de personaje de manga y anime
|nombre_es = Karin Uzumaki
|nombre_ja = 香燐
|nombre_ja_latino =
|sexo = Femenino
|fechanacimiento = 20 de junio
|edad =
|sangre =AB
|canon =
|primeraaparicion = Capítulo 348 del manga.Episodio 116 del anime.
}}

 es una kunoichi que gozaba de la confianza de Orochimaru, el cual la situó al mando de uno de sus centros de investigación. Posteriormente, se revela que pertenece al Clan Uzumaki.

Vivía en una pequeña aldea que fue incendiada durante la guerra. Fue la única superviviente, saliendo completamente ilesa. Orochimaru la encontró casualmente después de preguntarle como sobrevivió, y ella respondió que podía predecir cuándo un enorme grupo de personas se aproximaba. Entonces el sannin la llevó a su guarida, donde ella se convirtió en su sirviente, pero solo como un medio difícil para poder acercarse a Sasuke.

Karin es originaria de la Aldea Oculta de la Hierba y que fue salvada por Sasuke de un oso en los exámenes chūnin; probablemente esa es la razón de que le tenga tanto afecto. Sasuke la integró a su equipo debido a sus excepcionales habilidades, que incluyen el rastreo de personas a través de su percepción del chakra —— y la capacidad de transferir chakra recuperador a aquellos que la muerdan. Karin suele llevarse mal con su compañero Suigetsu, al cual desea echar del equipo. Tampoco estuvo de acuerdo con la inclusión de Jūgo, debido a la doble personalidad de este.

Danzō la convirtió en su rehén y Sasuke la atravesó con su Chidori, porque pensaba que sería una carga para él. Como sobrevivió, Tobi le dijo que la matase porque sabía demasiado. En ese momento, llegó Sakura diciendo querer unirse al equipo de Sasuke, pero él le exige matar a Karin para comprobarlo, lo que Sakura no logra debido a que no tenía intención de dañar a Karin. Después del enfrentamiento entre Naruto y Sasuke, Karin fue llevada a Konoha para ser interrogada. Permaneció en las cárceles de Konoha hasta que Sasuke, Jūgo y Suigetsu la rescataron, con lo que todos los miembros de Taka se juntan de nuevo, pero esta vez, para combatir en la Cuarta Gran Guerra Ninja del lado de la Alianza Shinobi.

Misiones completadas
Karin ha realizado un total de cincuenta misiones como ninja:
 Rango D: 25
 Rango C: 16
 Rango B: 7
 Rango A: 2
 Rango S: 0

Jūgo 
{{Ficha de personaje de manga y anime
|nombre_es = Jūgo
|nombre_ja = 重吾
|nombre_ja_latino =
|sexo = Masculino
|fechanacimiento = 1 de octubre
|edad =
|sangre = AB
|canon =
|primeraaparicion = Capítulo 348 del manga.Episodio 116 del anime.
}}

 es el portador original del sello maldito de Orochimaru. Tiene un trastorno de doble personalidad, unas veces solo piensa en matar, potenciado con los poderes que le da su enfermedad. Otras veces es un joven asustadizo que teme a su otra mitad y solo desea estar encerrado para no hacer daño a nadie. La única persona con quien comenta haber podido luchar de igual a igual ha sido Kimimaro Kaguya, al que respetaba.

Debido al miedo a su parte violenta, buscó por propia iniciativa a Orochimaru con el fin de poder controlarse, o quizá obtener una cura. Sin embargo, el sannin no tardó en experimentar con la sangre de Jūgo, de la cual logró obtener el poder del sello maldito. Jūgo permaneció encerrado en una guarida del sannin, en parte por propio deseo. Allí, entabló amistad con Kimimaro, con quien encontraba momentos de paz. Finalmente, el enfermo Kimimaro le dejó para ayudar a que Sasuke llegara ante Orochimaru. Debido que este se sacrificó para eso, Jūgo respeta por extensión a Sasuke como el único vínculo que le queda con Kimimaro.

Jūgo puede desarrollar su habilidad de sello maldito natural a voluntad, adoptando múltiples formas según la necesidad. Además, puede transferir parte de su chakra a otros usuarios del sello, como Sasuke, para curarlos, aunque al hacerlo, su cuerpo aparenta hacerse más joven, como se muestra en la batalla contra Killerbee.

En la batalla de la Cumbre de los Cinco Kages muestra la segunda etapa del sello maldito, transformándose en algo parecido a un demonio que libera grandes cantidades de chakra. También le cambia la personalidad, obteniendo una fuerza física que iguala la del Raikage, lo que demuestra su mejor resistencia. Jūgo también puede transformar su cuerpo en muchos cañones y dispararlos, creando una explosión en el área de combate. En la batalla durante la cumbre es derrotado finalmente por el Raikage, pero cuando este y Gaara se van a perseguir a Sasuke, logra recuperarse un poco junto con Suigetsu. Poco después, este último dijo tener un plan para salir de la reunión, el cual consistía en disfrazarse de samuráis. Sin embargo, pronto fueron descubiertos y capturados.

Capítulos más tarde, Jūgo y Suigetsu logran escapar de prisión y parten en búsqueda de Sasuke y Karin, sin saber que estos últimos habían tomado caminos separados. Por el camino, entraron a una antigua guarida de Orochimaru y encontraron unos pergaminos que contenían información muy importante. Luego de encontrar a Sasuke y revivir a Orochimaru, viajaron a Konoha para revivir a los cuatro Hokages y rescatar a Karin. Al llegar al campo de batalla para ayudar a Sasuke, Jūgo sirvió de apoyo al proporcionar chakra del sello maldito al Susanoo de este, para que pudiera usar la energía de la naturaleza y no ser bloqueado por Obito.

Referencias 

Personajes de Naruto
Akatsuki
Antihéroes